Симон II (ок. 1140—1206) — герцог Лотарингии с 1176.
 Симон II (ум. 1630 или 1631) — хан (по грузинским источникам, царь) Картли (1619—1625, формально до 1631).
 Симон II де Монфор (ум. в 1101 г.) — нормандский аристократ, сеньор де Монфор-л’Амори (c 1092 г.).
 Симон II де Санлис (ум. 1153) — 2-й граф Нортгемптон, участник гражданской войны в Англии 1135—1154 гг.